Il Gruppo Mondiale (World Group in inglese) è il più alto livello della Coppa Davis 2012. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte agli spareggi per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 2013.

Tabellone

Ottavi di finale

Spagna vs. Kazakistan

Austria vs. Russia

Canada vs. Francia

Svizzera vs. Stati Uniti

Rep. Ceca vs. Italia

Serbia vs. Svezia

Giappone vs. Croazia

Germania vs. Argentina

Quarti di finale

Spagna vs. Austria

Francia vs. Stati Uniti

Rep. Ceca vs. Serbia

Argentina vs. Croazia

Semifinale

Spagna vs. Stati Uniti

Argentina vs. Repubblica Ceca

Finale

Repubblica Ceca vs. Spagna

Voci correlate
Coppa Davis 2012
Coppa Davis 2012 Spareggi Gruppo Mondiale

Collegamenti esterni
 

Gruppo Mondiale